Psolus är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Jaeger 1833. Psolus ingår i familjen lergökar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lergökar
Psolus